Hennstedt kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Hennstedt, Dithmarschen, ort och kommun, Schleswig-Holstein, 
 Hennstedt, Steinburg, ort och kommun, Schleswig-Holstein,